Luigi Gazzoli je lahko:
 Luigi Gazzoli (1735-1809), kardinal
 Luigi Gazzoli (1774-1858), kardinal